Le championnat d'Europe de Formule 2 1984 était la dix-huitième édition du championnat d'Europe de F2. Il a été remporté par le Néo-Zélandais Mike Thackwell, sur une Ralt-Honda de l'écurie Ralt Racing Ltd. Il s'agit de la dernière saison du championnat, remplacé par le Championnat international de Formule 3000 dès 1985.

Engagés

Courses de la saison 1984

Classement des pilotes

Notes et références 

Sport automobile en 1984
1984